Днепропетро́вск может означать:

 Днепропетровск — название города Днепр в 1926—2016 годах, центра Днепропетровской области Украины.
 Днепропетровск — бывшее название международного аэропорта Днепр, обслуживающего город Днепр и Днепропетровскую область.
 «Днепропетровск» (с 1997 года) — фрегат ВМС Украины.
 «Днепропетровск» — ламповый радиоприёмник и радиола Днепропетровского радиозавода (1954).

См. также 
 Днепропетровск-Главный — название железнодорожного вокзала и станции Днепр-Главный города Днепр в 1926—2017 годах.
 Днепропетровск-Южный — название железнодорожного вокзала и станции Днепр-Лоцманская города Днепр до 2017 года.